Bright Lights (1916), een film van Roscoe Arbuckle
Bright Lights (1925), een film van Robert Z. Leonard
Bright Lights (1930), een film van Michael Curtiz
Bright Lights (1935), een film van Busby Berkeley
Bright Lights (Haevn), een muzieknummer uit 2016
Heather Bright, Bright Lights is ook de artiestennaam van zangeres en songwriter Heather Bright